Литл Рок има више значења:
 Литл Рок (Арканзас)
 Литл Рок (Минесота)
 Литл Рок (Ајова)